Ковач — українське, південнослов'янське, словацьке та угорське прізвище, походить від назви професії коваль.

Відомі носії 

 Адальберт Ковач (1978 — 2015) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Бела Ковач (1908 — 1959) — угорський політик, міністр сільського господарства Угорщини у 1945—1946 і в 1956 роках.
  (1960) — угорський політик, депутат Європарламенту від партії «Йоббік».
  (1977) — угорський футболіст, півзахисник.
 Джо Ковач (1989) — американський легкоатлет, який спеціалізується на штовханні ядра.
 Едгар Ковач (1849 — 1912) — архітектор, живописець теоретик мистецтва, ректор Львівської політехніки.
 Іван Ковач (1946) — український письменник, перекладач, редактор. Член Спілки письменників Румунії.
 Іван Ковач (1947) — радянський футболіст, воротар.
 Ігор Ковач (1924 — 2003) — український композитор.
 Імре Ковач (1921 — 1996) — угорський футболіст, тренер, олімпійський чемпіон.
 Іштван Ковач (1970) — угорський боксер, олімпійський чемпіон.
 Іштван Ковач (1984) — румунський футбольний арбітр.
  (1992) — угорський футболіст, півзахисник.
 Йожеф Ковач (1926 — 1987) — угорський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Йожеф Ковач (1949) — угорський футболіст (півзахисник), олімпійський медаліст.
 Кальман Ковач (1916 — ?) — угорський футболіст, захисник.
 Кальман Ковач (1965) — угорський футболіст, нападник.
 Каталін Ковач (1976) — угорська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.
 Каті Ковач (1944) — угорська співачка.
 Лайош Ковач (1894 — 1973) — угорський футболіст і футбольний тренер.
 Ласло Ковач (1933 — 2007) — угорсько-американський кінооператор.
 Ласло Ковач (1939) — угорський державний і політичний діяч, дипломат.
 Ласло Ковач (1947) — угорський телепродюсер.
 Марія Ковач (1898 — 1979) — українська циркова актриса, спортсменка.
 Микола Ковач (1967) — український політик угорського походження, Народний депутат України III скликання.
 Михайло Ковач (1909 — 2005) — український поет, прозаїк, драматург, журналіст, культурноосвітній діяч.
 Маргіт Ковач (1902 — 1977) — угорська скульптор та гончар.
 Мірко Ковач (1938 — 2013) — хорватський, сербський і чорногорський письменник.
 Міро Ковач (1968) — хорватський історик, дипломат, політик, міністр закордонних і європейських справ Хорватії.
 Міхал Ковач (1930 — 2016) — словацький політичний і державний діяч, перший президент Словаччини.
 Ніко Ковач (1971) — хорватський футбольний тренер, колишній футболіст, півзахисник.
 Олександр Ковач (1954) — український радіоспортсмен (позивний — UT7DX).
 Ковач Павло Павлович (*1959) — український художник, засновник угрупування «Поп-транс» та галереї «Коридор».
 Пал Ковач (1912 — 1995) — угорський фехтувальник, олімпійський чемпіон.
 Радослав Ковач (1979) — чеський футболіст, захисник, півзахисник.
 Роберт Ковач (1974) — хорватський футболіст, захисник.
 Тінкара Ковач (1978) — словенська співачка.
 Федір Ковач (1931 — 2009) — словацький і український письменник, літературознавець, перекладач.
 Чаба Ковач (1984) — угорський хокеїст, лівий нападник.

Населені пункти 

 Ковач — село в Старозагорській області Болгарії.
 Ковач — село у Північній Македонії.
 Ковач — село у повіті Тіміш в Румунії.

Див. також 
 Антоно-Ковач
 Ковачич
 Ковачевич

Сербські прізвища
Чорногорські прізвища
Боснійські прізвища
Хорватські прізвища
Словенські прізвища
Словацькі прізвища
Угорські прізвища